Tarrade est un patronyme porté notamment par :
 Éric Tarrade (1963-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Firmin Tarrade (1855-1916), homme politique français.

Homonymie de patronyme